Финал Кубка Швеции по футболу 2022 — финальный матч 66-го розыгрыша Кубка Швеции по футболу, который состоялся 26 мая 2022 года на стадионе «Tele2 Арена» в Стокгольме.

События до матча 
4 апреля 2022 года в результате жеребьёвки был определён номинальный хозяин финального матча — «Хаммарбю». Местом проведения решающего матча был определён стадион «Tele2 Арена» в Стокгольме.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Швеции по футболу

Финалы Кубка Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2022 году
События 26 мая
Май 2022 года